Евклид, Эвклид (; , чит. — Юклид) — греческое личное имя; также может означать:

Euclid 
 Euclid — космический телескоп, который планирует запустить ЕКА в 2023 году.
  — язык программирования.

Персоны 
 Евклид (ок. 300 до н. э.) — древнегреческий математик, автор первого из дошедших до нас теоретических трактатов по математике.
 Евклид — один из Тридцати тиранов.
 Евклид из Мегары (ок. 400 до н. э.) — древнегреческий философ, ученик Сократа, основатель Мегарской школы.
 Эвклид — царь Спарты из династии Агиадов 227—221 до н. э. (соправитель Клеомена III).

Фамилия 
  (1932—2007) — председатель Ассоциации судей лиги регби Квинсленда и председатель-основатель Австралийской ассоциации судей лиги регби.

См. также 

  (значения)